Amerikai Egyesült Államok
 Murdock (Florida)
 Murdock (Illinois)
 Murdock (Indiana)
 Murdock (Minnesota)
 Murdock (Nebraska)